Galaxia de Spindle puede referirse a una de las siguientes galaxias:

 NGC 5866, en la constelación de Draco, que también puede ser M102.
 NGC 3115, en la constelación de Sextans.